Малкольм Джулиан Макартур (; ,  — , , Новый Южный Уэльс, Австралия) — австралийский регбист, чемпион летних Олимпийских игр 1908 года в составе команды Австралазии.

Биография 
Уроженец Сиднея. Школу не окончил, бросив её, работал в страховой компании New York Life Insurance Company. Регби занимался с 14 лет (1898 год) в команде «Уорригалс» из Дабл-Бэй. В 1900 году в связи с угрозой расформирования команды «Уорригалс», которую подозревали в попытке профессионализации спорта, её члены создали клуб «Истерн Сабёрбз», куда потом многие игроки и переходили. В 1903 году Макартур перешёл в «», а на следующий сезон перешёл в «», где играл в одном составе с некоторыми будущими игроками в регбилиг. В 1906 году «Истс» вышли в полуфинал чемпионата Нового Южного Уэльса, причём Макартур был капитаном команды в том сезоне. На некоторое время он сделал паузу в карьере, вернувшись в команду в 1908 году, однако она уже была ослаблена из-за массового перехода нескольких игроков в одноимённый регбилиг-клуб.

В составе сборной Австралии участвовал в  в 1908—1909 годах (капитаном команды был ), хотя за сборную Нового Южного Уэльса к тому моменту не сыграл ни встречи. Представители компании поддержали отправлявшегося в турне Макартура, а руководство сборной торжественно вручило ему дорожную сумку на проводах. Перед отъездом Макартур сыграл за команду Нового Южного Уэльса против англо-валлийской сборной, проводившей турне: он выступил на позиции пропа вместе с Томом Гриффином и Эдди Макинтайром, уступив место . Тот матч прошёл при дождливой погоде, а англо-валлийская сборная победила 3:0 благодаря занесённой попытке валлийца Уилли Моргана. 

Макартур сыграл в 15 матчах из 38. В рамках турне его дебют состоялся в игре против валлийского клуба «» (победа 11:3), в котором он забил штрафной. Позже он сыграл против команды Лондона (3:0), объединённой команды Мидлендса и Ист-Мидлендса (поражение 5:16, в игре участвовал Эдгар Моббс). В тест-матче против Уэльса уступил место Чарльзу Хамманду в основном составе, но после удаления Тома Гриффина в матче против «Суонси» вернулся в основной состав к Чарльзу Хамманду и Джону Барнетту. Он провёл матч в рамках Олимпийских игр в Лондоне за команду Австралазии (формально представляла Австралию и Новую Зеландию, фактически ею была регбийная сборная Австралии) против Великобритании (клуб «Корнуолл»), в котором Австралазия победила со счётом 32:3. Эта победа принесла Макартуру золотую олимпийскую медаль. Первый и единственный тестовый матч за сборную Австралии он сыграл 9 января 1909 года в Блэкхите против Англии (победа 9:3).

От продолжения карьеры в регбилиг Макартур отказался наотрез, играя до 1914 года за клуб «Истс». В конце 1920-х годов он занял пост тренера команды, выиграв с ней чемпионат Сиднея 1931 года.

Стиль игры 
Макартур обладал не только хорошей скоростью, но и отлично играл в обороне: исходя из этого, руководители команды «Истерн Сабёрбз» ставили его часто на позицию восьмого, хотя себе имя он также сделал, играя на позиции пропа.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Регбисты Австралии
Чемпионы летних Олимпийских игр 1908 года
Регбисты на летних Олимпийских играх 1908 года
Олимпийские чемпионы от Австралазии
Олимпийские чемпионы по регби
Игроки сборной Австралии по регби
Игроки РК «Рэндуик»
Регбийные тренеры Австралии